Tony Jefferies (autocoureur), Zuid-Afrikaans autocoureur
 Tony Jefferies (motorcoureur), Brits motorcoureur